Franciaország
Sablons, település Gironde megyében
Sablons, település Isère megyében